

Lokalizacje

Niemcy 
 Dorfen – dzielnica Töging am Inn
 Dorfen – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Erding
 Dorfen – rzeka, dopływ Izary